Un genio in famiglia (So Goes My Love) – film del 1946 diretto da Frank Ryan
Un genio in famiglia (Smart Guy) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1997 al 1999